

Architettura
 Plurale di torre

Persone
 Costanzo Torri, detto Sarnano, Boccafuoco o Buttafuoco (1531-1595) – cardinale italiano
 Flaminio Torri (1621-1661) – pittore italiano
 Giancarlo Torri (1963) – regista e montatore italiano
 Gianpietro Torri (1964) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Giovanni Torri (1960) – politico italiano
 Giuseppe Antonio Torri (1658-1713) – architetto italiano
 Pietro Torri (1650 circa–1737) – compositore barocco italiano
 Omar Torri (1982) – calciatore italiano, di ruolo attaccante 
 Otello Torri (1917) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante

Geografia

Comuni
 Torri del Benaco – comune italiano in provincia di Verona
 Torri di Quartesolo – comune italiano in provincia di Vicenza
 Torri in Sabina – comune italiano in provincia di Rieti

Frazioni
 Torri – frazione di Arcugnano in provincia di Vicenza
 Torri – frazione di Gualdo Cattaneo in provincia di Perugia
 Torri – frazione di Rignano sull'Arno in provincia di Firenze
 Torri – frazione di Sambuca Pistoiese in provincia di Pistoia
 Torri – frazione di Sovicille in provincia di Siena
 Torri – frazione di Ventimiglia in provincia di Imperia

Pagine correlate 
 Torre (disambigua)